Laticauda – razza di ovini
Laticauda – genere di serpenti